Кинор:
 Кинор — марка советских профессиональных кинокамер.
 Киннор (кинор) — древний музыкальный инструмент.